Bifurkáció (pedagógia)
 Bifurkáció (földrajz)
 Bifurkáció (matematika)